Valmala può riferirsi a:
Valmala (Busca), un ex comune di 56 abitanti della provincia di Cuneo, nella Valle Varaita.
Valmala (Spagna), un comune spagnolo situato nella provincia di Burgos, nella comunità autonoma di Castiglia e León.